The Damnation Game est le titre original du Jeu de la damnation, premier roman de Clive Barker, publié en 1985.
 The Damnation Game est un album du groupe Symphony X sorti en 1995.